Tansam (englische Schreibweise: Tanzam) bezeichnet zwei internationale Verkehrswege von TANsania nach SAMbia:

 Die Eisenbahnstrecke von Kapiri (Sambia) nach Daressalaam (Tansania), genannt TAnzania-ZAmbia RAilway, siehe TAZARA
 Die Straße von Lusaka (Sambia) nach Daressalaam, siehe Tanzam Highway